Ярд — англосаксонська міра довжини.
 Ярд — висока і тонка пивна склянка.

Прізвище 

 Ентоні Ярд ( 1991) — британський боксер-професіонал.
 Роберт Стерлінг Ярд (1861—1945) — американський письменник, журналіст і екологічний активіст.

Абревіатура 
 ЯРД — ядерний ракетний двигун.